Los tigres del mar puede hacer referencia a:

 Los tigres del mar (The Gallant Hours), película de 1960 dirigida por Robert Montgomery y protagonizada por James Cagney.
 Los tigres del mar, libro de 1985 sobre la Guerra de las Malvinas escrito por Jorge Muñoz.
 Los tigres del mar (TigerSharks), una serie animada estadounidense de 1987 distribuida por Lorimar-Telepictures y producida por Rankin/Bass.